Гарбахоса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарбахоса, Хавьер (род. 1976) — французский регбист, игравший на позиции вингера, центрового и фулл-бэка, ныне тренер.
 Гарбахоса, Хорхе (род. 1977) — бывший испанский профессиональный баскетболист.